Ренді Шугарт, Рендалл «Ренді» Девід Шугарт (англ. Randall 'Randy' David Shughart) (*13 серпня 1958, Лінкольн, Небраска — †3 жовтня 1993, Могадишо) — американський військовослужбовець.
 Алан Шугарт (англ. Alan Shugart) (27 вересня 1930 — 12 грудня 2006) — американський інженер, підприємець і бізнесмен.
 USNS Shughart (T-AKR-295), USNS «Шугарт» (T-AKR-295) (англ. USNS Shughart (T-AKR-295) — допоміжне військове транспортне судно-ролкер, головне типу «Шугарт» у класі LMSR.
 Отто Шугарт (нім. Otto Schuhart; 1 квітня 1909, Гамбург — 26 лютого 1990, Штутгарт) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне, капітан-цур-зее бундесмаріне.